Astroscopus är ett släkte av fiskar. Astroscopus ingår i familjen Uranoscopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Astroscopus